W Polsce
 Kostki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski
 Kostki – część wsi Ugoszcz w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice
 Kostki – gromada w powiecie buskim

Zobacz też 
 Kostki Duże
 Kostki Małe